Williamson Airport ist der Name folgender Flughäfen in den Vereinigten Staaten:

 Williamson Airport (Cumberland County, Illinois)
 Williamson Airport (Shelby County, Illinois)
 Williamson Airport (Indiana)
 Williamson Airport (Ohio)

Siehe auch:
 Williams Airport